Malaika (soapserie), een Nederlandse soapserie uit 2013
 Malaika (1998), een Amerikaanse film uit 1998 
 Malaika (lied), lied in het Swahili, in Europa bekend geworden door Boney M. 
 Malaika (geslacht), een geslacht van spinnen
 Malaika, engel in het Swahili